Personen
 Eduard Glanzmann (1887-1959), Zwitsers medicus en hoogleraar
 Ida Glanzmann-Hunkeler (1958-), Zwitserse politica
Overige
 Ziekte van Glanzmann

Zwitserse achternaam